Géo Trouvetou (Gyro Gearloose en version originale) est un personnage de fiction de l'univers des canards des studios Disney.
Géo Trouvetout est un terme de la catégorie "Homme de la rue" désignant une personne débrouillarde.